SSCP (IT) () - система професійної сертифікації в галузі системної інформаційної кібербезпеки.
SSCP (біологія)  - Поліморфізм конформації однониткової ДНК ().